Viserys Targaryen é uma personagem fictícia  da série de fantasia épica As Crônicas de Gelo e Fogo,  do escritor norte-americano George R. R. Martin, e da série de televisão Game of Thrones. Introduzido no primeiro livro da saga, A Game of Thrones (1996) ele, junto com sua irmã mais nova Daenerys, é um dos últimos membros vivos da Dinastia Targaryen, que, até quinze anos antes dos eventos narrados no livro, ocupou o Trono de Ferro e reinou sobre os Sete Reinos de Westeros por quase trezentos anos. Na adaptação televisiva, ele é interpretado pelo ator britânico Harry Lloyd.

Perfil 
Viserys é o filho do meio do rei Aerys II Targaryen, conhecido como "Rei Louco", e sua esposa-irmã Rhaella Targaryen. Descrito como arrogante e cruel, herdeiro de seu pai após a morte do irmão mais velho, príncipe  Rhaegar, é exilado ainda criança nas Cidades Livres do  continente de Essos, junto com a irmã Daenerys Targaryen, a Princesa de Pedra do Dragão, quando a rebelião de Robert Baratheon derruba a Casa Targaryen do trono e mata seu pai e seu irmão. Loiro e de olhos cor violeta como um verdadeiro Targaryen, ele tem um rosto duro e magro; é um homem ambicioso, mas também impaciente, delirante e cego à realidade. Ele se vê como um rei legítimo a quem é devido respeito e admiração instantâneos e toma qualquer coisa menos que isto como um insulto. Viserys se recusa a aceitar a realidade da situação da Casa Targaryen depois que Robert tomou o Trono de Ferro. Ele é violento e abusivo, especialmente com Daenerys, mas também com outros a quem tenta intimidar. Daenerys acredita que o irmão foi se tornando insano pelo estresse de seu exílio e pela falta de respeito que recebe e acha que lhe é devido, mas outros acreditam que ele herdou a loucura de seu pai, Aerys II, o "Rei Louco".

Como sua mãe, a rainha Rhaella, o declarou rei Viserys III Targaryen pouco antes de morrer depois do parto de Daenerys, ele se apresenta como  "Viserys da Casa Targaryen, o Terceiro de Seu Nome, Rei dos Ândalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, Lorde dos Sete Reinos e Protetor do Reino". Para o resto mundo, entretanto, ele é apenas o "Rei Pedinte", que vive de canto em canto em busca de um exército que lhe siga em sua fixação em voltar a Westeros e retomar o Trono de Ferro.

Biografia

Série literária

A Game of Thrones 
Viserys Targaryen é o segundo filho do "Rei Louco", Aerys II Targaryen. Treze anos antes dos eventos do livro, ele e a irmã menor escaparam da vingança de Robert Baratheon, que derrubou a dinastia Targaryen do Trono de Ferro, ao serem levados secretamente de Pedra do Dragão para o continente de Essos por homens leais aos Targaryen. Vivendo e crescendo em Essos quase como mendigos depois da morte de seu protetor, Ser Willem Darry, quando ainda eram muito jovens, vendendo o pouco que tinham levado para sobreviver se alimentando e se vestindo, acabam sob a proteção de um rico mercador de  Pentos, Illyrio Mopatis. Em sua fixação de vida pelo retorno a Westeros para se tornar rei, com a ajuda dele Viserys negocia o casamento de sua irmã Daenerys com o líder guerreiro  dothraki  Khal Drogo, em troca da utilização do exército de Drogo para a retomada do Trono de Ferro em Westeros. Drogo e Daenerys se casam, mas frustado com a demora do cunhado em atender seus apelos, Viserys ameaça Daenerys e o bebê que ela gesta. Sabendo da ameaça, Drogo resolve lhe dar a coroa de ouro que tanto deseja, derramando ouro fundido sobre sua cabeça, matando-o.

Genealogia 
Genealogia a partir do tataravô de Daenerys, Rei Maekar I Targaryen.

|- 
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Série de televisão

1ª temporada (2011)

Viserys é o príncipe da dinastia Targaryen exilado com a irmã menor em Essos, após sua família ser deposta do Trono de Ferro por Robert Baratheon, depois de séculos de reinado da dinastia. Conhecido como "Rei Pedinte", sempre em sua busca por soldados para ajudá-lo a reconquistar o trono perdido, ele é um homem arrogante e narcisista, centrado apenas em si mesmo e diminuindo os outros que o cercam, especialmente sua irmã, Daenerys Targaryen. Em troca de um exército para seu retorno a Westeros, Viserys oferece a irmã em casamento ao khal (chefe) dos dothrakis, um povo guerreiro de Essos, Khal Drogo. Depois do casamento, Viserys segue com Drogo, Daenerys e a horda de guerreiros até a capital dothraki para se assegurar que Drogo cumprirá sua promessa e o acordo de casamento. Mas, durante a jornada, se torna evidente que ele não tem nenhuma capacidade de liderança para reclamar o trono e sua arrogância e desrespeito pelos dothrakis não lhe angaria simpatias. Além disso, Daenerys, a irmã sempre submissa e amedrontada a quem ele sempre ameaçou e abusou por toda a vida no exílio, começa a se levantar contra ele. 

Notando que Drogo está apaixonado por Daenerys e que o filho deles gestado por ela foi profetizado como aquele que reuniria o mundo, ele entende que não é ele, mas Daenerys, que irá reivindicar o Trono De Ferro. Em um ataque de fúria bêbado, ele ameaça Drogo para lhe dar o exército que precisa agora ou ele matará a criança na barriga da irmã. Esgotando a paciência com o comportamento constante de Viserys após esta ameaça, Drogo o mata dando-lhe a coroa que tanto deseja, derramando ouro fundido sobre sua cabeça. Daenerys assiste impávida a morte do irmão, proclamando que ele não era um verdadeiro dragão porque "o fogo não pode matar um dragão". Apesar  disso, mais tarde ela dará o nome de  Viserion a um de seus três dragões, em homenagem ao irmão.

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo